Uprooted désigne :

Littérature 
 Uprooted, roman de Naomi Novik ;

Musique 
 Uprooted, album d'Absent Element ;
 Uprooted, album de The Antlers ;
 Uprooted, album de The Rankin Family ;
 Uprooted, album d'Absent Element ;